Navnet Manderup kan henvise til flere emner:

 stednavne
 Manderup (Osted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Osted Sogn, Lejre Kommune
 Manderup (Skibby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skibby Sogn, Frederikssund Kommune
 Manderup (Slangerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Slangerup Sogn, Frederikssund Kommune

 personer
 Manderup (slægt)
 Elisabeth Nielsdatter Manderup
 Niels Andersen
 Niels Mandorp
 Niels Knudsen Manderup
 Niels Nielsen

 Manderup Due (officer) (1668-1710), dansk officer
 Otto Manderup Rantzau (1719-1768), dansk stiftamtmand